Irish Masters 1991 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1991 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший весной 1991 года (сезон 1990/91) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Стив Дэвис, обыгравший в финале Джона Пэррота со счётом 9:5.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Найджел Бонд 5:0 Терри Гриффитс  
 Стив Джеймс 5:2 Дин Рейнолдс  
 Деннис Тейлор 5:2 Майк Халлетт  
 Кен Доэрти 5:4 Дуг Маунтджой

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1991 год в снукере
Irish Masters